Лига Европа 2019/20 е 49-ото издание на втория по сила турнир в Европа. Първоначално финалът на турнира бе планиран да се играе на Арена Гданск в Гданск. Поради пандемията от коронавирус УЕФА ревизира провеждането на елиминационната фаза на турнира, като вместо срещи при разменено гостуване четвъртфиналите, полуфиналите и финалите се провеждат в Германия. Ето защо финалът е предвиден да се състои на 21 август 2020 г. на Райненергищадион в Кьолн. Арена Гданск в Гданск ще домакинства финалът през следващия сезон. Победителят се класира за следващото издание на Шампионската лига и за Суперкупата на УЕФА.

Предварителен кръг 
Жребият за предварителния кръг се тегли на 11 юни 2019 г. Първите мачове са на 27 юни, а реваншите на 4 юли 2019 г.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 19 юни 2019 г. Първите мачове са на 11 юли, а реваншите на 18 юли 2019 г.

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 17 отпаднали шампиона от първия квалификационен кръг и три шампиона, отпаднали от предварителния кръг на Шампионска лига 2019/20. В нешампионския поток се включват 27 отбора, както и 47-те победителя от първия квалификационен кръг.

Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 18 и 19 юни 2019 г. Първите мачове са на 25 юли, а реваншите на 1 август 2019 г.

Трети квалификационен кръг 
В третия квалификационен кръг се включват отпадналите отбори от втория квалификационен кръг на Шампионска лига 2019/20.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 22 юли 2019 г. Първите мачове са на 8 август, а реваншите на 15 август 2019 г.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 5 август 2019 г. Първите мачове са на 22 август, а реваншите на 29 август 2019 г. В този кръг се включват отпадналите шампиони от третия квалификационен кръг на Шампионска лига 2019/20.

Групова фаза 
Жребият се проведе в Монако на 30 август 2019 г. 48-те отбора са разделени в 4 урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в 12 групи по 4 отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 19 септември, 3 октомври, 24 октомври, 7 ноември, 28 ноември и 12 декември 2019 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Фаза на директни елиминации

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2019/20. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За 1/16 финалите поставени са 12 победителя от групите, както и 4 най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключено. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият ще се тегли на 16 декември 2019 г. в Нион, а мачовете са на 20 февруари (първи срещи) и 27 февруари 2020 г. (реванш). Поради пандемията от коронавирус в Италия срещата Интер–Лудогорец бе играна при закрити врати.

Осминафинал 
От фазата на осминафиналите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор е домакин в първата среща. Жребият е на 28 февруари 2020 г. в Нион, а повечето от мачовете бяха изиграни на 12 март 2020 г. След изиграването на шест от първите срещи, на 13 март УЕФА взе решение да отложи всички срещи под своята егида за седмица поради пандемията от коронавирус. Преди въпросното решение по същата причина срещите Интер–Хетафе и Севиля–Рома бяха отложени, а Олимпиакос–Улвърхемптън Уондърърс, Волфсбург–Шахтьор Донецк, Айнтрахт Франкфурт–Базел и ЛАСК–Манчестър Юнайтед бяха играни при закрити врати. На 17 юни УЕФА обяви ревизиран план за доиграването на турнира, съгласно който срещите Интер–Хетафе и Севиля–Рома ще бъдат изиграни в един мач. Всички отложени срещи са предвидени да се изиграят на 5 и 6 август 2020 г., като допълнително ще се уточни дали те ще се проведат на неутрален терен в Германия или на стадионите на клубовете-домакини. На 9 юли УЕФА обявява, че шестте срещи-реванш ще се играят на стадионите на клубовете-домакини, докато срещите Интер-Хетафе и Севилия-Рома ще бъдат изиграни на неутрален терен съответно в Гелзенкирхен и Дуисбург.

Четвъртфинал 
Жребият трябваше да се изтегли на 20 март 2020 г. в Нион, като първите мачове трябваше да се играят на 9 април 2020 г., а реваншите на 16 април 2020 г. Съгласно ревизирания план на УЕФА за рестартирането на турнира след пандемията от коронавирус, жребият се изтегли на 10 юли 2020 г. в Нион, а двубоите ще се играят в един мач в Германия на 11 и 12 август 2020 г.

Полуфинал 
Жребият трябваше да се изтегли на 20 март 2020 г. в Нион. Първите мачове трябваше да се играят на 30 април 2020 г., а реваншите на 7 май 2020 г. Съгласно ревизирания план на УЕФА за рестартирането на турнира след пандемията от коронавирус, жребият се изтегли на 10 юли 2020 г. в Нион, а двубоите ще се играят в един мач в Германия на 16 и 17 август 2020 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2019/20

Източници

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Сезон 2019/20 във футбола
Лига Европа